

Топонім 

 Велком (Welkom) — місто в ПАР.

 Велком — місто в штаті Міннесота.
 Велком — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Велком — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Велком — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Інше 
 «Велком» — назва до 12 серпня 2019 р. «А1 Беларусь», білоруського оператора стільникового зв'язку.
 «Велком» — російська м'ясопромислова компанія.